( "pope" ou "carton")
 Jean-François-Marie Le Pappe de Trévern (1754, Morlaix  1842, Strasbourg), un religieux français
  (1803, Hamburg  1862), botaniste allemand
 Julien Pappé (1920, Pologne  2005, France), un réalisateur de cinéma d'animation polonais
  (* 1935, Berlin), homme politique allemand
  (* 1936, Los Angeles), coupeur américain
 Ilan Pappé (* 1954)
 Vadim Pappé (1942, Russie - 2012), un auteur et historien de l'art et de la danse

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patronyme allemand